Joseph Zingg ist der Name folgender Personen:

* Joseph Zingg (Politiker) (1828–1891), Schweizer Politiker
 Joseph Zingg (Eisenbahner) (1863–1953), Schweizer Eisenbahnmanager